

Geografia 
Italia
 Rodino – località della Valle Camonica (Lombardia)

Russia
 Rodino – villaggio del Rodinskij rajon
 Rodino – villaggio del Šipunovskij rajon
 Rodino – villaggio del Sovetskij rajon
 Rodino – villaggio del Meževskoj rajon
 Rodino – villaggio del Parfen'evskij rajon
 Rodino – villaggio del Novoduginskij rajon
 Rodino – villaggio del Kimrskij rajon
 Rodino – villaggio del Kirillovkij rajon (Ferapontovsky Selsoviet)
 Rodino – villaggio del Kirillovkij rajon (Goritsky Selsoviet)

Persone 
 Giulio Rodinò – politico italiano
 Marcello Rodinò – dirigente d'azienda italiano
 Peter W. Rodino – politico statunitense
 Ugo Rodinò – politico italiano

Pagine correlate 
 Rodano
 Rodin